Neotropius är ett släkte av fiskar. Neotropius ingår i familjen Schilbeidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Neotropius